Le nom Schaeffler peut renvoyer à :

 Schaeffler, groupe industriel allemand
 Georg Schaeffler † , l'un des fondateurs de Schaeffler
 Maria-Elisabeth Schaeffler, veuve de Georg Schaeffler et actionnaire majoritaire de Schaeffler

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique